João Paulo de Oliveira (piłkarz)
 João Paulo de Oliveira (kierowca)